Indonesië
 Playen (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Playen (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta